Lewisburg (Pensilvânia)
Lewisburg (Virgínia Ocidental)
Lewisburg (Ohio)
Lewisburg (Tennessee)
Lewisburg (Kentucky)

Ou ainda:
North Lewisburg

Desambiguações de topônimos